Куянаево (др. название Чистая Елань) — упразднённая деревня в Тугузлинском сельсовете Кигинского района Башкортостана. Почтовый индекс — 452507, код ОКАТО — 80236850003. Упразднёна в 2005 году.

Находится на границе с Челябинской областью.

Проходит трасса Р-317, дорога местного значения от села Тугузлы в Вакиярово.

Туризм.

Протекает р. Куянай, впадающая в Киги в окрестностях деревни.

История 
Закон Республики Башкортостан от 20 июля 2005 г. N 211-з «О внесении изменений в административно-территориальное устройство Республики Башкортостан в связи с образованием, объединением, упразднением и изменением статуса населённых пунктов, переносом административных центров», ст.4, п. 24 постановил:
4. Упразднить следующие населенные пункты:

24) в Кигинском районе:

а) деревню Верхний Лопас Арслановского сельсовета;

б) деревню Куянаево Тугузлинского сельсовета;

Находился на закрепленной территории охотничьего хозяйства общества охотников и рыболовов (в 1984 году, в 2004 г.).

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Кигинского района
Населённые пункты, упразднённые в 2005 году